David Hogan je lahko:

Dave Hogan, angleški nogometni vratar
David Hogan (skladatelj), ameriški skladatelj in glasbeni direktor CIGAP
David Hogan (snooker), irski igralec snookerja
David Hogan (režiser), ameriški režiser filmov in glasbenih videospotov
David Hogan, psevdonim irskega pisatelja Franka Gallagherja